Кубок Узбекистана по футболу 1996 года — футбольный турнир, в котором участвовали 42 профессиональных клуба.

Проводился по групповой системе с предварительного раунда и по системе с выбыванием, начиная с четвертьфинала. Финальный матч состоялся 10 ноября 1996 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ферганским «Нефтчи» и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка во 2-й раз стал «Нефтчи».

Первый раунд

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй раунд

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Турнирная сетка

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1996 году
1996